Харт — романоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Харт, Аийша (род. 1988) — английская актриса.
 Харт, Алан (1890—1962) — американский врач, писатель.
  (1854—1943) — американский историк и писатель, президент Американской исторической (1909) и Американской политологической (1912) ассоциаций.
 Харт, Бонни — австралийская художница, режиссёр и интерсекс-активистка.
 Харт, Брет (род. 1957) — канадо-американский рестлер.
 Харт, Герберт (1907—1992) — английский правовед, профессор Оксфордского университета.
 Харт, Даг (1939—2020) — игрок в американский футбол.
 Харт, Джеймс Макдугал (1828—1901) — американский художник.
 Харт, Джесси (род. 1989) — американский боксёр.
 Харт, Джимми (род. 1944) — менеджер в сфере рестлинга, супервайзер, композитор и музыкант.
 Харт, Джо (род. 1987) — английский футболист.
 Харт, Джозеф Колман (1798—1855) — американский писатель.
 
 Харт, Джош (род. 1995) — американский баскетболист.
 Харт, Джоэл Таннер (1810—1877) — американский скульптор
 Харт, Джулиан Тюдор (1927—2018) — английский врач и учёный.
 Харт, Донни (род. 1990) — американский бейсболист.
 Харт, Иан (род. 1977) — ирландский футболист.
 Харт, Иэн (род. 1964) — английский актёр.
 Харт, Картер (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Харт, Кевин (род. 1980) — американский актёр.
 Харт, Кори (род. 1962) — канадский музыкант.
 Харт, Летиция (1867—1953) — американская художница, дочь Джеймса Макдугала Харта.
 Харт, Люси (род. 1990) — российская порноактриса.
 Харт, Мики (род. 1973) — ирландский певец и музыкант, участник конкурса «Евровидение» (2003).
 Харт, Мэри (род. 1950) — американская актриса.
 Харт, Оливер (род. 1948) — американский и британский экономист, лауреат Нобелевской премии (2016).
 Харт, Оуэн (1965—1999) — канадский рестлер.
 Харт, Пол (род. 1953) — английский футболист и тренер.
 Харт, Ричард (род. 1968) — канадский кёрлингист, вице-чемпион Олимпийских игр (1998), чемпион мира (2007).
 Харт, Роберт (1835—1911) — британский дипломат.
 Харт, Саймон (род. 1963) — британский политик.
 Харт, Стефен (род. 1960) — тринидадский футболист и тренер.
 Харт, Тедди (род. 1980) — канадский рестлер.
 Харт, Тео Гэйган (род. 1995) — британский шоссейный велогонщик.
 Харт, Терри Джонатан (род. 1946) — американский астронавт.
 Харт, Томас Чарльз (1877—1971) — американский адмирал.
 Харт, Уильям (1823—1894) — американский художник, брат Джеймса Макдугала Харта.
 Харт, Уильям (1864—1946) — американский сценарист, режиссёр, актёр.
 Харт, Уэйн (род. 1949) — канадский кёрлингист, бронзовый призёр Олимпийских игр (1988), чемпион мира (1986).
 Харт, Фиби — австралийский режиссёр, лектор и интерсекс-активистка.
  (1912—1976) — американский политик, 51-й лейтенант-губернатор Мичигана.
 Харт, Фриц (1874—1949) — австралийский композитор и дирижёр.
 Харт, Чарльз (род. 1961) — английский поэт, автор либретто мюзикла «Призрак Оперы».
 Харт, Шавес (1992—2022) — багамский спринтер.
  (в замужестве — Полунина/Полунин; 1878—1950) — художница.

Вымышленные персонажи 
 Харт — персонаж сказок А. М. Волкова.
  — персонаж британского телесериала «Торчвуд» (2006—2011).

Топонимы 
 Харт — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 
 Харт — река в Вайоминге, США.
  — река в Северной Дакоте, США.
 Харт (остров, Бронкс) — остров-кладбище Нью-Йорка.

Другое 
 HART — набор коммуникационных стандартов для промышленных сетей.
 Hart — компания-производитель двигателей для болидов Формулы-1.

См. также 
 Харет, Спиру
 Хартиган
 Хартвиг